

Primo Turno

Girone A 
T.S.C. Stella Artois Milano - A.S. Serenissima '90 5-0ff
A.S. Serenissima '90 - S.C. Valsangone Torino 0-5ff
T.S.C. Stella Artois Milano - S.C. Valsangone Torino 2-0
T.S.C. Stella Artois Milano - A.S. Serenissima '90 5-0ff
A.S. Serenissima '90 - S.C. Valsangone Torino 0-5ff
T.S.C. Stella Artois Milano - S.C. Valsangone Torino 1-1

Girone B 
S.C. CSEN Piemonte Torino - S.C. Granducato Toscana 5-0
S.C. Granducato Toscana - S.C. Hell'Angels Padova n.d.
S.C. CSEN Piemonte Torino - S.C. Hell's Angels Padova 5-0ff
S.C. CSEN Piemonte Torino - S.C. Granducato Toscana 5-0ff
S.C. Granducato Toscana - S.C. Hell's Angels Padova n.d.
S.C. CSEN Piemonte Torino - S.C. Hell's Angels Padova 5-0ff

Girone C 
S.C. Diamante - S.C. Ternana 5-0ff
S.C. Nola '74 - S.C. Diamante 3-0
S.C. Ternana - S.C. Nola '74 0-5ff
S.C. Napoli Ferrovia - S.C. Ternana 5-0ff
S.C. Nola '74 - S.C. Napoli Ferrovia 3-0	
S.C. Ternana - S.C. Nola '74 0-5ff
S.C. Diamante - S.C. Ternana 5-0ff
S.C. Napoli Ferrovia - S.C. Diamante 2-1
S.C. Napoli Ferrovia - S.C. Ternana 5-0ff
S.C. Diamante - S.C. Nola '74 0-5
S.C. Napoli Ferrovia - S.C. Diamante 1-3
S.C. Nola '74 - S.C. Napoli Ferrovia 3-1

Girone D
S.C. Stella Rossa Cosenza - S.C. Salernitana 1-4
S.C. Eagles Portici - S.C. Stella Rossa Cosenza 1-3
S.C. Salernitana - S.C. Eagles Portici 2-0
S.C. Bari '88 - S.C. Salernitana 3-2
S.C. Nola '74 - S.C. Napoli Ferrovia 3-0	
S.C. Salernitana - S.C. Eagles Portici n.p.
S.C. Eagles Portici - S.C. Bari '88 n.p.
S.C. Stella Rossa Cosenza - S.C. Bari '88 2-2
S.C. Bari '88 - S.C. Eagles Portici 4-0
S.C. Eagles Portici - S.C. Stella Rossa Cosenza 2-3

Finale-Four

T.S.C. Stella Artois Milano - S.C. Bari ‘88 3-2

S.C. Nola '74 - S.C. C.S.E.N. Piemonte Torino 1-0

S.C. Bari '88 - S.C. C.S.E.N. Piemonte Torino 2-1

T.S.C. Stella Artois Milano - S.C. Nola '74 2-1

S.C. Nola '74 - S.C. Bari '88 0-5

T.S.C. Stella Artois Milano - S.C. C.S.E.N. Piemonte Torino 2-1

Classifica Finale 

1990